Перше Травня () — село,
Первомайский сельский совет,
Глуховский район,
Сумская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 5921583706. Население по переписи 2001 года составляло 46 человек .

Географическое положение 
Село Перше Травня находится недалеко от истоков Яновка.
К селу примыкает село Первомайское, на расстоянии в 1 км расположено село Поповщина.
Рядом проходит автомобильная дорога  ().

Примечания